Csehország
 Číměř, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Číměř, település a Třebíči járásban